Występy w europejskich pucharach francuskiego klubu piłkarskiego AS Saint-Étienne.

Wykaz spotkań pucharowych

1957–2000

2001–2020

Bibliografia 
 

AS Saint-Étienne
Francuskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach